Lõpe bezeichnet folgende Orte in Estland:

 Lõpe (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa
 Lõpe (Alutaguse) in der Landgemeinde Alutaguse
 Lõpe (Jõgeva)
 Lõpe (Koonga)